El término propiedad pública puede referirse a:
 Un bien público, aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier nivel.
 El dominio público, conjunto de bienes y derechos de titularidad pública destinados al uso público (en derecho administrativo) o situación en que quedan las obras literarias, artísticas o científicas al expirar el plazo de protección del derecho de autor o al renunciar éste a dicha protección.
 El servicio público, el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten.
 El sector público, el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país.
 El espacio público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular.